Greytown (Nieuw-Zeeland)
Greytown (Zuid-Afrika)